Maschine steht für:
 Maschine, ein technisches Arbeitsmittel
 eine Maschine im Sinne der Maschinenrichtlinie
 eine Einfache Maschine in der Mechanik 
 ein aktives Betriebsmittel in der Betriebswirtschaftslehre allgemein
 ein zu konstruierendes Artefakt mit hauptsächlichem Energiefluss in der Konstruktionslehre
 umgangssprachlich ein Fahrzeug, meist ein Flugzeug, eine Lokomotive oder ein Motorrad
 ein Fahrrad im Hallenradsport
 „Die Maschine“ (französisch La Machine), die erste Puppe, an der geburtshilfliche Handgriffe geübt werden konnten, siehe Angélique du Coudray#„Die Maschine“
 Die Maschine, einen französischen Film aus dem Jahr 1994

Maschinenbau:
 Arbeitsmaschine
 Kraftmaschine
 Werkzeugmaschine
 Fördermaschine
 Sondermaschine

Weiteres:
 ein Lied der deutschen Rockmusikgruppe Unheilig, siehe Maschine (Lied)
 Maschine, Spitzname von Dieter Birr (* 1944), Sänger der Puhdys
 eine Konstellation im Kartenspiel Watten, siehe Watten #Spielregeln

Siehe auch:

 Machine (Begriffsklärung)
 Eine Maschine (Begriffsklärung)
 Gerät (Begriffsklärung)
 Apparat (Begriffsklärung)